Canadian Mixed Curling Championship 2013 – 50. mistrzostwa Kanady mikstów w curlingu, odbyły się między 15 a 24 listopada 2012 w Montrealu (Quebec), na lodowisku Town of Mount Royal Curling Club.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2012 był Saskatchewan. Cztery najgorsze zespoły z poprzedniego turnieju walczyły o dwa miejsca we właściwych zawodach, awansował Jukon i Nowa Szkocja.

Tytuły mistrzowskie zdobyli reprezentanci Ontario (Cory Heggestad), którzy w finale pokonali 10:3 Nową Szkocję (Brent MacDougall). Trzecie miejsce przypadło gospodarzom (Mike Fournier), ulegli 8:9 po dogrywce w półfinale późniejszym triumfatorom turnieju.



Runda kwalifikacyjna

Drużyny

Drabinka

Sesja 1. 
15 listopada 2012; 14:00

Sesja 2. 
15 listopada 2012; 19:00

Sesja 3. 
16 listopada 2012; 14:00

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
17 listopada 2012; 18:30

Sesja 2. 
18 listopada 2012; 10:00

Sesja 3. 
18 listopada 2012; 14:30

Sesja 4. 
18 listopada 2012; 19:00

Sesja 5. 
19 listopada 2012; 10:00

Sesja 6. 
19 listopada 2012; 14:30

Sesja 7. 
19 listopada 2012; 19:00

Sesja 8. 
20 listopada 2012; 10:00

Sesja 9. 
20 listopada 2012; 14:30

Sesja 10. 
20 listopada 2012; 19:00

Sesja 11. 
21 listopada 2012; 10:00

Sesja 12. 
21 listopada 2012; 14:30

Sesja 13. 
21 listopada 2012; 19:00

Sesja 14. 
22 listopada 2012; 10:00

Sesja 15. 
22 listopada 2012; 14:30

Sesja 16. 
22 listopada 2012; 19:00

Sesja 17. 
23 listopada 2012; 9:00

Play-off

Półfinał

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 Canadian Mixed Curling Championship

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Canadian Mixed Curling Championship 2013

2012 w curlingu
2013
2012 w Kanadzie
Sport w Montrealu